Сегунда 1965/1966 () — 35-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1965/66 на lafutbolteca.com 
 Второй дивизион Испании 1965/66 на footballdatabase.eu 

1965/1966
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1965 году
Спорт в Испании в 1966 году